

Lokalizacje

Niemcy 
 Dammbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Dammbach – rzeka, dopływ Ilm
 Dammbach – rzeka, dopływ Rappbode